Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Bangladesh. IJsland heeft geen ambassade in Bangladesh.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Bangladesh
IJslandse